Kojetín est un toponyme qui peut désigner :

Kojetín, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Kojetín, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie